

Filipijnen 
 Cuyo-eilanden, een eilandengroep in de Filipijnen
 Cuyo (Palawan), een gemeente op die Filipijnse eilandengroep
 Cuyo (eiland), het grootste eiland van de eilandengroep

Argentinië 
 Cuyo (Argentinië), een gebied in Argentinië.